Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, de voormalige Franse naam voor de overheidsdienst Leefmilieu Brussel
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, een Braziliaanse overheidsdienst voor aardrijkskunde en statistiek